Franciaország
Ars, település Franciaországban, Charente megyében
Ars, település Franciaországban, Creuse megyében
Ars-sur-Formans, település Franciaországban, Ain megyében
Ars-les-Favets, település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Ars-en-Ré, település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Ars-Laquenexy, település Franciaországban, Moselle megyében
Ars-sur-Moselle, település Franciaországban, Moselle megyében